Teanesi – abitanti di Teana
Teanesi – abitanti di Teano